Shama est le label d’une compagnie de disque indépendante, aussi connue sous le nom de Shama Editions.

Notes et références 

Label discographique indépendant